Stati Uniti d'America
Ensley – census-designated place della Contea di Escambia, Florida
Ensley – township della Contea di Newaygo, Michigan